Coxim (município) — no Mato Grosso do Sul, Brasil
 Coxim Atlético Clube — clube de futebol do município acima
 Coxim (mecânica) — peça que absorve vibrações
 Coxim endocárdico — estrutura que fazem parte da formação do coração humano
 Equino (arquitetura) — ou coxim; elemento arquitetónico

Ver também
 Cochim —  cidade na Índia